Hornow-Wadelsdorf (baix sòrab: Lěšće-Zakrjejc) és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Forma part de l'Amt Döbern-Land i es troba a la zona d'assentament sòrab.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg